

События 

 450/449 — Афинский архонт-эпоним Эвтидем.
 Ок. 450 — 424 — Правитель Одрисского государства Ситалк, сын Тереса.
 450—413 — Царь Македонии Пердикка II. Сначала был союзником афинян, но потом поссорился с ними, так как те заключили союз с его старшим братом Филиппом, отстранённым от престола, и элимейским князем Дердой I. В ходе Пелопоннесской войны Пердикка неоднократно мирился с афинянами, но затем вновь вступал с ними в войну.

Римская республика 
 Децемвиры с консульской властью: Аппий Клавдий Красс Региллен Сабин (во 2-й раз), Марк Корнелий Малугинен, Марк Сергий Эсквилин, Луций Минуций Эсквилин Авгурин, Квинт Фабий Вибулан, Квинт Петелий Либон Визол, Тит Антоний Меренда, Кезон Дуиллий Лонг, Спурий Оппий Корницен и Маний Рабулей. Вступили в должность в майские иды (15 мая).
 Вторая комиссия децемвиров (в их число попали и плебеи). Свергнуты в результате волнений. Новая сецессия плебеев. Принятие законов XII таблиц.

См. также